Marie Svensson (* 9. August 1967 in Simrishamn) ist eine schwedische Tischtennisspielerin. Sie wurde 1994 Europameisterin im Einzel.

Werdegang 
Erste Erfolge auf internationaler Ebene erzielte Marie Svensson bei den Nordischen Meisterschaften (North European & Nordic Championships), wo sie 1986 im Einzel sowie 1988 und 1990 im Doppel (mit Pernilla Pettersson und Charlotte Polk) siegte. In den 1990er Jahren gewann sie mehrfach die nationale Schwedische Meisterschaft, etwa 1992 bis 1995 viermal in Folge im Einzel und 1992 bis 1994 jeweils im Doppel. Von 1986 bis 2000 wurde sie fünfmal für Europameisterschaften nominiert, wo sie ihre größten Triumphe feierte. In Birmingham besiegte sie 1994 im Endspiel die Niederländerin Gerdie Keen und wurde damit Europameisterin. Bei der EM 1998 holte sie Silber im Doppel mit Otilia Bădescu (hinter Nicole Struse/Elke Schall aus Deutschland) und im Mixed mit Erik Lindh. Zwei Jahre später erreichte sie erneut das Endspiel im Mixed mit dem Jugoslawen Ilija Lupulesku.

Von 1992 bis 1998 trat sie in jedem Jahr beim europäischen Ranglistenturnier TOP-12 an. Dabei überzeugte sie 1992 mit Platz zwei und 1998 mit Platz drei. Bei den neun Teilnahmen an Weltmeisterschaften kam sie nur 1995 in die Medaillenränge, als sie im Mixed mit Erik Lindh Bronze gewann. 1992, 1996 und 2000 qualifizierte sie sich für die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen, wo sie jeweils früh ausschied.

Deutschland 
Einige Jahre spielte Marie Svensson bei deutschen Bundesliga-Vereinen. In der Saison 1995/96 wurde sie vom TSV Röthenbach verpflichtet. Danach kehrte sie nach Schweden zurück, ehe sie sich 1998 dem FC Langweid anschloss. Ab 2002 ging sie nach Frankreich zum Montpellier TT. Nach der Saison 2004/05 beim damaligen Regionalligisten Müllermilch Langweid beendete sie ihre aktive Laufbahn.

Privat 
Marie Svenssons jüngere Schwester Åsa (* 11. Februar 1971) war ebenfalls eine Nationalspielerin mit Einsätzen in der deutschen Bundesliga.

Vereine 
 1975–1983: Baskemölla IF 
 1983–1987: Rönninge SK 
 1987–1992: Mölndals BTK
 1992–1995: Lyckeby BTK
 1995–1996: TSV Röthenbach
 1996–1998: Malmö
 1998–2002: FC Langweid
 2002–2004: Montpellier TT
 2004–2005: Müllermilch Langweid (Regionalliga)

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Seite beim schwedischen TT-Verband

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Schweden)
Tischtennisspieler (TTC Langweid)
Tischtennisspieler (Frankreich)
Europameister (Tischtennis)
Schwedischer Meister (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Schweden)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1992
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Schwede
Frau
Geboren 1967